Сусея (, ) — топоним Латвии:
 Сусея — приток Мемеле;
 Сусея — населённый пункт в Екабпилсском крае;
 Сусея — населённый пункт в Айзкраукльском крае.

См. также 
 Северная Сусея — река в Латвии, приток Саки.